Адольф I фон Дассель (; до 1170 — ) — граф Дасселя и Ратцебурга, маршал Вестфалии. Второй сын Людольфа I фон Дасселя.

С ок. 1187 года маршал Вестфалии. Первое время смог противостоять Генриху Льву, которому удалось вернуть часть владений, утраченных в 1180 году. Однако в 1190 году войско Адольфа I одержало победу над объединенной армией графав Бернхарда II фон Ратцебурга, Хельмольда фон Шверина и трухзесса Йордана фон Бланкенбурга — союзников Генриха Льва.

На выборах 1198 года поддержал кандидатуру Филиппа Швабского, в 1204 году перешёл на сторону Оттона Брауншвейгского.

В 1200 году женился на Адельгейде фон Вассель, вдовствующей графине Ратцебурга, и получил Ратцебург в лён от герцога Саксонии Бернхарда. Дети:
 Людольф IV (ум. 1223), граф Дасселя и Нинофера
 Адольф III (ум. 1244), граф фон Дассель
 Адельгейда (ум. 14 сентября 1262/1263, 1-й муж Иоганн Якобсен Гален, 2-й муж — граф Людвиг фон Равенсберг.

В мае 1201 года потерпел поражение от датского короля Кнута VI в битве при Вашове и в результате потерял Ратцебург.

В 1209 году принимал участие в итальянском походе Оттона IV.

Источники 
 Carl Gottlob Cramer: Adolph der Kühne, Raugraf von Dassel, Weißenfels 1792.
 Johann Suibert Seibertz: Die Landmarschalle Westfalens. In: Allgemeines Archiv für die Geschichtskunde des preußischen Staates 1835 S.63
 The PEDIGREE of Adelheid (von) DASSEL. In: RootsWeb.com. Archiviert vom Original am 2. April 2007, abgerufen am 4. März 2014 (englisch).
 The PEDIGREE of Jens (Johannes) Jacobsen GALEN. In: RootsWeb.com. Archiviert vom Original am 1. April 2007, abgerufen am 4. März 2014 (englisch).
 Peter von Kobbe: Geschichte und Landesbeschreibung des Herzogtums Lauenburg, Erster Theil, Hammerich, Altona, 1836; photomechanischer Nachdruck 1979, Verlag Harro von Hirschheydt, ISBN 3-7777-0062-2, S. 234—249
 Wilhelm Meyer: Adolf von Dassel, Graf von Ratzeburg. In: Jahrbücher des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde. Band 76 (1911), S. 59-68.

Графы Ратцебурга